Sommerfeld – frazione della città tedesca di Kremmen
 Sommerfeld (oggi Lubsko) – città polacca
 Arnold Sommerfeld – fisico tedesco